Жэнь (Ren) 任 — китайская фамилия (клан). Южнокитайское (кантонское) произношение — Ям.

Современное значение иероглифа связано с назначением на должность, исполнением обязанностей, а исторически связано с княжеством на территории провинции Шаньдун (Период Чуньцю).

Известные носители
 Жэнь Биши ― китайский коммунист, военный и государственный деятель.
 Жэнь Бонянь — китайский художник эпохи Цин, иногда называемый одним из «четырёх Жэней».
 Жэнь Е (род. 1986) — китайская хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2008 года.
 Жэнь Жэньфа (1255—1327) — китайский художник.
 Жэнь Иду — американский историк китайского происхождения.
 Жэнь Лун — китайский биатлонист и лыжник, участник Олимпийских игр.
 Жэнь Фажун (род. 1936) — председатель Всекитайской Ассоциации Даосизма с 2005 года.
 Жэнь Фучэнь (1984—1918) — китайский интернационалист, полковник Красной Армии.
 Жэнь Хан — китайский футболист, играющий за клуб «Цзянсу Сайнти» и за сборную Китая.
 Жэнь Хуэй (род. 1983) — китайская спортсменка, конькобежец, призёр зимних Олимпийских игр 2006 года.
 Жэнь Цаньцань (род. 1986) — китайская спортсменка, боксёр, чемпион мира и олимпийский призёр.
 Жэнь Цзяньсинь в 1988-98 годах председатель Верховного народного суда КНР. Зампред ВК НПКСК 9 созыва (1998—2003).
 Жэнь Чжэнфэй (род. 1944) — китайский предприниматель, основатель и президент телекоммуникационной компании Huawei.
 Жэнь Чжэньхэ (род. 1964) — китайский государственный и политический деятель, губернатор провинции Ганьсу с 3 декабря 2020 года.
 Жэнь Юаньдао — генерал Китайской республики, занимавший военные посты в Реформированном правительстве Центрального и Южного Китая, а также при режиме Ван Цзинвэя во время Японо-китайской войны.
 Селина Жэнь (род. 1981) — тайваньская певица, входящая в состав группы S.H.E.
  — актриса кантонской оперы, известная как исполнительница мужских ролей.
  — китайский (гонконгский) химик, член Китайской академии наук.
 См. также 
 Сто фамилий
 Жэнь-цзун (династия Сун)
 Пужэнь
 Чжэн (фамилия)